

Ферфілд — місто, штат Алабама
 Ферфілд — місто, штат Каліфорнія
 Ферфілд — місто, штат Коннектикут
 Ферфілд — місто, штат Айдахо
 Ферфілд — місто, штат Іллінойс
 Ферфілд — місто, штат Айова
 Ферфілд — місто, штат Кентуккі
 Ферфілд — місто, штат Мен
 Ферфілд — місто, штат Монтана
 Ферфілд — місто, штат Небраска
 Ферфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Ферфілд — місто, штат Огайо
 Ферфілд — місто, штат Пенсільванія
 Ферфілд — місто, штат Техас
 Ферфілд — місто, штат Юта
 Ферфілд — місто, штат Вермонт
 Ферфілд — місто, штат Вашингтон
 Ферфілд — місто, штат Вісконсин
 Ферфілд Тауншип — селище в окрузі Камберленд, штат Нью-Джерсі
 Ферфілд Тауншип — селище в окрузі Ессекс, штат Нью-Джерсі
 Ферфілд Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсильванія
 Ферфілд Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія
 Ферфілд Тауншип — селище в окрузі Вестморленд, штат Пенсильванія
 Ферфілд — переписна місцевість, штат Мен
 Ферфілд — переписна місцевість в окрузі Гайд, штат Північна Кароліна
 Ферфілд — переписна місцевість, штат Оклахома
 Ферфілд — переписна місцевість в окрузі Самнер, штат Теннессі